Сєща — селище, Брянська область, Росія
 Сєща — річка в Росії, права притока річки Десна
 Сєща — військове летовище у Брянській області